Höpperger ist der Familienname der folgenden Personen:
 Alex Höpperger (1865–1929), österreichischer Nationalsänger
 Iva Höpperger (* 2013), österreichische Kinderdarstellerin